Lesák může být:

 člověk pracující v lese, lesní dělník, myslivec, lesní technik apod.
 rod brouků Lesák (Cucujus)
příjmení osob
 František Lesák (* 1943) – česko-rakouský sochař, malíř a konceptuální umělec
 Josef Lesák (1920–2009) – český studentský vůdce, politik
 Libor Lesák (* 1965) – český regionální politik a lesník
 Michal Lesák (* 1975) – český fotbalista
 Petr Lesák (* 1973) – český moderátor a producent

jiné významy
 Horní Lesák – přírodní památka v okrese Jindřichův Hradec